Toponímia:
 Les Tutes, indret del municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp
 Les Tutes, obaga del municipi de Bellver de Cerdanya, a la Baixa Cerdanya
 Les Tutes, casa desapareguda del municipi de Granera, al Moianès
 Balma de les Tutes, balma del municipi de La Nou de Berguedà, al Berguedà
 Costa de les Tutes, costa del municipi de Queralbs, al Ripollès
 Cova de les Tutes, cova del municipi de Granera, al Moianès
 Torrent de les Tutes, torrent del municipi de Granera, al Moianès